Osoby o tym nazwisku:
 Aneta Łazarska – polska prawniczka
Helena Łazarska – polska śpiewaczka operowa i pedagog
Olga Łazarska – polska pianistka i pedagog
 Stefania Łazarska – polska malarka